2012 Голяма награда на Япония е 28-ото за Голямата награда на Япония и петнадесети кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 7 октомври 2012 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония